Au bout du monde peut faire référence à :
 Au bout du monde (Am Rande der Welt), film allemand de Karl Grune, sorti en 1927;
 Au bout du monde, film d'Henri Chomette, sorti en 1934
 Au bout du monde (На край света…, Na kraï sveta), film de Rodion Nakhapetov, sorti en 1975
 Au bout du monde (На краю земли, Na krayou zemli), film de Konstantin Bronzit, sorti en 1999
 Au bout du monde (Grimsey), film de Raúl Portero et Richard García, sorti en 2018
 , film de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2019